Ryska superligan i ishockey 2002/2003 var den sjunde säsongen av RSL, den då högsta serien av ishockey i Ryssland. 18 lag deltog i ligan och Lokomotiv Jaroslavl vann mästerskapet. poängligan vanns av den tjeckiske spelare Tomáš Vlasák som spelade för Avangard Omsk.

Grundserien
I grundserien spelades 51 omgångar, slutställningen ses nedan.

Slutspelet
Slutspelet spelades enligt nedan.

Källor 

2002 i Ryssland
2003 i Ryssland
Ishockeysäsongen 2002/2003
Säsonger av Ryska superligan i ishockey